linea S2 della S-Bahn di Amburgo
linea S2 della S-Bahn di Berlino
 linea S2 della rete celere di Berna
 linea S2 della S-Bahn della Carinzia
 linea S2 della rete celere di Coira
 linea S2 della S-Bahn di Dresda
 linea S2 della S-Bahn della Germania Centrale
 linea S2 della S-Bahn di Hannover
linea S2 del servizio ferroviario suburbano di Milano
 linea S2 della S-Bahn di Monaco di Baviera
 linea S2 del servizio ferroviario suburbano della Moravia-Slesia
 linea S2 della S-Bahn di Norimberga
 linea S2 del servizio ferroviario suburbano di Praga
 linea S2 della S-Bahn Reno-Meno
 linea S2 della S-Bahn Reno-Neckar
 linea S2 della S-Bahn Reno-Ruhr
 linea S2 della S-Bahn di Rostock
 linea S2 della S-Bahn di Salisburgo
 linea S2 della S-Bahn di Stoccarda
linea S2 della rete celere del Canton Ticino
 linea S2 della S-Bahn del Tirolo
 linea S2 della rete celere del Vaud
 linea S2 della S-Bahn di Vienna
 linea S2 della ferrovia urbana di Zugo
 linea S2 della rete celere di Zurigo